Hyalellidae är en familj av kräftdjur. Hyalellidae ingår i ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hyalellidae 21 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Märlkräftor
Hyalellidae